Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2016 de l’Open d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Les tenants du titre, Martina Hingis et Leander Paes, s'inclinent dès les 1/4 de finale face aux têtes de série  Sania Mirza et Ivan Dodig. Il s'agit de leur première défaite depuis l'édition 2015 de Roland Garros, eux qui ont remporté la saison passée 3 des 4 Grands Chelem dans la discipline (Open d'Australie, Wimbledon et US Open).
 Déjà titré en double messieurs, Bruno Soares remporte le double mixte au côté d'Elena Vesnina face à Coco Vandeweghe et Horia Tecău sur le score de 6-4, 4-6, [10-5]. Il s'agit pour chacun de leur  à l'Open d'Australie, le  dans la discipline pour le Brésilien et le  pour la Russe.

Primes

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2016
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 2016
Tennis en janvier 2016